Sezóna 1998/1999 byla 24. sezonou Švédské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Brynäs IF. Poslední dva týmy základní části hrály Kvalserien (baráž o udržení) proti nejlepším celkům druhé ligy.

Základní část

Play off

Kvalserien (baráž) 

██ Nominovali se do příštího ročníku Elitserien

██ Hráli v dalším ročníku Hockeyallsvenskan

Lední hokej v roce 1998
Lední hokej v roce 1999
1998/1999
Sport ve Švédsku v roce 1998
Sport ve Švédsku v roce 1999